

Geografia 
 Novarese – il territorio attorno alla città italiana di Novara
 Novarese – il territorio della Provincia di Novara

Linguistica 

 Dialetto novarese – dialetto di transizione lombardo/piemontese parlato nel territorio della Provincia di Novara

Persone 
 Aldo Novarese – disegnatore italiano di caratteri tipografici
 Luigi Novarese – presbitero italiano, beato secondo la Chiesa cattolica
 Vittorio Nino Novarese – costumista, scenografo e sceneggiatore italiano 
 Vittorio Novarese – geologo e mineralogista italiano

Pagine correlate 
 Novara (disambigua)